San Mao ( 三毛 sānmáo, "Trois poils") est un personnage de bande dessinée (manhua) chinois créé par Zhang Leping en 1935.
 Sanmao est une écrivaine de Taïwan célèbre par son poème repris dans la chanson « 橄榄树 » (gǎnlǎnshù, l'olivier)